Жіа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14580,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жіан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 

 Список муніципалітетів департаменту Луаре
 1599 Джіомус — астероїд, названий на честь поселення.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре